Contea di Camden o Camden County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Camden (Carolina del Nord)
 Contea di Camden (Georgia)
 Contea di Camden (New Jersey)
 Contea di Camden (Missouri)